Malacopterus är ett släkte av skalbaggar. Malacopterus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Malacopterus